Världsmästerskapet i futsal 2015 var den elfte säsongen av futsal-VM organiserad av AMF. Turneringen spelades 17–25 april 2015, värdland var Vitryssland. Totalt deltog 16 lag, fem från Europa; Belgien, Norge, Slovakien, Tjeckien och Vitryssland, två från Asien; Kirgizistan och Ryssland, ett från Oceanien; Australien, ett från Afrika; Marocko, ett från Centralamerika; Curaçao, sex från Sydamerika; Argentina, Brasilien, Colombia, Paraguay, Uruguay och Venzuela.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinal

Semifinal

Bronsmatch

Final

Källor
Official website

2015
Futsalåret 2015
Sportevenemang i Belarus
2015 i Vitryssland
Futsal i Belarus